Сарке́л (хазарск. «белая крепость»), затем Белая Ве́жа — хазарский, позже древнерусский город-крепость на левом берегу реки Дон. В настоящее время находится на дне Цимлянского водохранилища.

История 
Крепость построена между 834 и 837 годами на Дону в западной стороне волгодонской переволоки. По просьбе правителей Хазарии кагана и бека, обратившихся к византийскому императору Феофилу, строительство велось при посредничестве византийских инженеров, во главе с Петроной Каматиром.
Их места расселения простираются вплоть до Саркела, крепости хазар, в которой стоят триста таксеотов (наёмных воинов), сменяемых ежегодно. «Саркел» же означает у них «Белый дом»; он был построен спафарокандидатом (придворный византийский титул) Петроной, по прозванию Каматир, так как хазары просили василевса Феофила построить им эту крепость. Ибо известно, что хаган и пех Хазарии, отправив послов к этому василевсу Феофилу, просили воздвигнуть для них крепость Саркел. Василевс, склонясь к их просьбе, послал им ранее названного спафарокандидата Петрону с хеландиями (вид парусного судна) из царских судов и хеландии катепана Пафлагонии. Итак, сей Петрона, достигнув Херсона, оставил хеландии в Херсоне; посадив людей на транспортные корабли, он отправился к месту на реке Танаис, в котором должен был строить крепость. Поскольку же на месте не было подходящих для строительства крепости камней, соорудив печи и обжегши в них кирпич, он сделал из них здание крепости, изготовив известь из мелких речных ракушек

Саркел стал главным форпостом на северо-западной границе Хазарии. В нём базировался регулярно сменяемый гарнизон из трёх сотен воинов. На хазарском языке название города, вероятно, звучало как «Шаркил» (в греческом звука «ш» не существует, поэтому он передан через «с»).

В 965 году Саркел разгромлен князем Святославом Игоревичем. После этого поселение перешло под власть Руси и стало называться по-русски — Белая Вежа. В киевском Софийском соборе имеется настенная надпись XI века, в которой упоминается «Тятькюш, попин беловежский». Она содержит, кроме славянских, и тюркские слова; из неё мы узнаём, что среди тюркских жителей Саркела были христиане и христианские священники, а поминальные надписи у них допускалось делать не на церковнославянском, а на родном языке. В 1103 году Владимир Мономах забрал с собой на Русь печенегов и торков. Они составляли гарнизон Белой Вежи до тех пор, пока половцы в 1117 году не разорили город, и он был покинут жителями.

Местоположение крепости 
Долгое время местоположение крепости определялось гипотетически, обычно в районе наибольшего сближения Дона с Волгой. Проведённые в 1934—1936 годах в регионе раскопки позволили Михаилу Артамонову идентифицировать с Саркелом Левобережное Цимлянское городище.

Крепость располагалась на мысе, отделённом от берега рвом. У стены находился второй ров. По форме крепость представляет собой четырёхугольник  на  Выстроена из обожжённого кирпича, кладка — бесфундаментная. Толстые  высокие (не менее  стены усилены башенными выступами и массивными угловыми башнями. В северо-западной стене находились главные ворота, вторые ворота (меньшего размера) располагались на северо-восточной стене и выходили к реке. Крепость имела несколько линий обороны. Внутри делилась на две части поперечной стеной. В меньшую юго-западную часть можно было попасть только изнутри, в её южном углу располагалась укреплённая квадратная башня-донжон.

Вскоре после постройки Саркел стал быстро заселяться и превратился в торгово-ремесленный город. Всё внутреннее пространство было застроено жилыми домами. Население состояло из двух этнических групп: цитадель занимали тюркские кочевники (жилища в виде юрт), остальную часть — местное аланское население (жилища в виде землянок). Функционировали литейные, кузнечные, гончарные мастерские и караван-сараи.

После гибели поселения кирпичи крепости использовались местным населением для своих построек, так что к моменту раскопок от строений остались только отпечатки на земле. Остатки крепости исследовались археологически в 1934—1936 и 1949—1951 годах в рамках Волго-Донской новостроечной экспедиции. Обследовано менее трети площади памятника. В 1952 году Саркел был затоплен при строительстве Цимлянского водохранилища. Найденные предметы находятся в Эрмитаже и в музее Новочеркасска.

Соседние крепости 
На другом берегу Дона, на расстоянии всего 6 км от Левобережного городища, находится Правобережное Цимлянское городище. Камышевское городище также находится неподалёку от последнего.

Крупная Семикаракорская крепость находится вниз по течению Дона. Эти все крепости эпохи Хазарского каганата.

См. также 
 Салтово-маяцкая культура

Примечания

Литература 
 Артамонов М. И. Средневековые поселение на нижнем Дону. По материалам Северо-Кавказской экспедиции // Известия Государственной Академии истории материальной культуры. — 1935. Вып. 31.
 Афанасьев Г. Е. Кто же в действительности построил Левобережное Цимлянское городище? // РА. № 3. 2011.
 Труды Волго-Донской археологической экспедиции. Тт. 1—3. — М., 1958—1963.
 
 
 Флёров В. С. Византийское в нижне-донских крепостях Хазарского каганата. Ρωμαιοζ: сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана. Харьков, 2013. (Нартекс. Byzantina Ukrainensis. Т. 2.)

Ссылки 
 Проект «Саркел.ру» («Хазарский проект») — История и археология поселения Саркел-Белая Вежа.
 Где находилась хазарская крепость Саркел

Хазарские города
Исчезнувшие крепости России
Крепости Ростовской области
Эксклавы Древнерусского государства
Появились в 830-е годы
Исчезли в 1117 году
Исчезнувшие города России
Населённые пункты по алфавиту